Tonciu  ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Tonciu (Bistrița-Năsăud), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud
 Tonciu (Mureș), Dorf im Kreis Mureș